Desirée Martín Peraza (Tenerife), fotoperiodista canària
 Desirée Martín Pérez, ballarina, entrenadora i jutgessa catalana